Een verkeersweg:
 N464 (België)
 N464 (Frankrijk)
 N464 (Nederland), zie Provinciale weg 464

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing